Il singolare  del Tennis Napoli Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rui Machado era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomas Schoorel ha battuto in finale Filippo Volandri 6–2, 7–6(4).

Teste di serie

 Jérémy Chardy (primo turno)
 Filippo Volandri (finale)
 Frederico Gil (quarti di finale)
 Andreas Haider-Maurer (semifinali)

  Ivo Minář (semifinali)
  Steve Darcis (quarti di finale)
  Alessio Di Mauro (secondo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tennis Napoli Cup 2011